Il doppio femminile degli Internazionali d'Italia 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Arantxa Sánchez Vicario e Irina Spîrlea erano le detentrici del titolo, ma solo la Spîrlea ha partecipato in coppia con Gigi Fernández.

La Fernández e la Spîrlea hanno perso nei quarti di finale contro Nicole Arendt e Manon Bollegraf.

Nicole Arendt e Manon Bollegraf hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Conchita Martínez e Patricia Tarabini.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Larisa Neiland /  Helena Suková (secondo turno)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (campionesse)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (semifinale)

 Gigi Fernández /  Irina Spîrlea (quarti di finale) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (finale) 
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (secondo turno) 
 Alexia Dechaume-Balleret /  Sandrine Testud (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 1997